Карнаухівка — річка в Україні;
 Карнаухівка — селище міського типу, Дніпропетровська область, Кам'янська міська рада;
 Карнаухівка — село, Харківська область, Ізюмський район;
 Карнаухівка — залізнична станція Придніпровської залізниці.